A 2022-es férfi röplabda-világbajnokság a 20. a sportág történetében. A tornát augusztus 26. és szeptember 11. között rendezték Lengyelországban és Szlovéniában. A helyszín eredetileg Oroszország lett volna, de a 2022 február végén az Ukrajna elleni invázió miatt a FIVB elvette a rendezési jogot és egy új, gyorsított eljárásban választottak új helyszínt.

A vb-t az olasz válogatott nyerte, története során 4. alkalommal.

A rendező
2018. november 15-én a mexikói Cancúnban tartott FIVB-kongresszuson bejelentették, hogy a világbajnokságot Oroszországban rendezik. A tervek szerint a torna mérkőzéseit 10 városban rendezték volna.

2019. december 9-én a Doppingellenes Világszervezet (WADA) Oroszországot minden nemzetközi versenyről négy évre kizárta, miután kiderült, hogy az orosz kormány meghamisította azokat a laboratóriumi adatokat, amelyeket 2019 januárjában a WADA rendelkezésére bocsátott. Oroszország később fellebbezett a Nemzetközi Sportdöntőbíróságnál. A CAS az ügy fellebbezési vizsgálata után 2020. december 17-én úgy határozott, hogy csökkenti a WADA Oroszországgal szemben kiszabott büntetését. Ahelyett, hogy megtiltotta volna Oroszországnak a sporteseményeken való részvételt, az ítélet lehetővé tette az orosz sportolók számára, hogy részt vegyenek az olimpián és más nemzetközi rendezvényeken, de két évig a csapat nem használhatja az orosz nevet, zászlót vagy himnuszt, és semlegesként kell szerepelnie. Az ítélet lehetővé tette, hogy a csapat egyenruháján az „Oroszország” felirat, valamint az orosz zászló színei jelenjenek meg, bár a névnek egyenlő arányban kell lennie, mint a „semleges sportoló/csapat” megnevezésnek. Oroszország az Orosz röplabda-szövetség (VFR) nevével vett volna részt a tornán.

2022 február végén az Ukrajna elleni invázió miatt Hollandia bojkottot hirdetett, ha Oroszország marad volna a torna rendezője. 2022. március 1-jén Oroszországtól elvették a világbajnokság rendezésének jogát. Ezután gyorsított pályázati eljárás indult a torna új rendezőinek kiválasztására. A csoportkörnek több ország is otthont adhatott, a 16 közé jutásért és a negyeddöntőért legfeljebb két rendező, az elődöntőnek és a döntőnek pedig egy rendezője lehetett. 2022. április 15-én jelentette be a FIVB, hogy a világbajnokságot Lengyelországban és Szlovéniában rendezik.

Helyszínek

Résztvevők 

Afrika (3)

Ázsia (4)

Észak-Amerika (5)

Dél-Amerika (2)

Európa (10)

 (rendező)

 (rendező)

Lebonyolítás
A csoportkörben a 24 csapat 6 darab négycsapatos csoportban körmérkőzést játszott egymással. A csoportok első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik helyezett jutott az egyenes kieséses szakaszba. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A nyolcaddöntők párosításai a csoportkörben elért eredmények összesített rangsora alapján alakult ki, a „szabványos” kiemelés szerint, de a rendezőket az eredményüktől függetlenül az első két helyen rangsorolták.

Sorsolás
A 24 csapatot hat darab négycsapatos csoportba sorsolták. A kiemelt csapatokat a szerpentin rendszer szerint, a FIVB-világranglista 2021. szeptember 20-i állása szerint helyezték el a csoportokban. A FIVB fenntartotta a jogot arra, hogy a házigazdát a világranglistán elfoglalt helyezéstől függetlenül az A csoportba helyezze. Minden nem kiemelt csapatot a világranglista alapján sorsoltak ki a fennmaradó szabad helyekre. A sorsolást 2021. szeptember 30-án tartották Moszkvában. A helyezések zárójelben szerepelnek, kivéve az eredeti házigazdákat, akik a harmadik helyen végeztek.

A sorsolást követően a világbajnokságról kizárták Oroszországot az Ukrajna elleni invázió miatt. A világranglista következő helyezettjeként Ukrajna kapott meghívást Oroszország helyettesítésére.

Csoportbeosztás

Csoportkör 
A sorrend meghatározása
A győzelmek száma
Azonos győzelem esetén a több pontszám döntött, a következők szerint:
Ha a mérkőzésnek 3–0 vagy 3–1 lett a végeredménye, akkor a győztes 3, a vesztes 0 pontot kapott.
Ha a mérkőzésnek 3–2 lett a végeredménye, akkor a győztes 2, a vesztes 1 pontot kapott.
Ha a mérkőzés elmaradt, akkor a győztes 3, a vesztes 0 pontot kapott (0–25, 0–25, 0–25).
Ha a győzelmek száma és a pontszám is azonos volt, akkor a következők döntöttek:
Jobb szettarány
Jobb pontarány
Egymás elleni eredmény

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

E csoport

F csoport

Összesített rangsor 
A továbbjutásuk miatt a két rendezőt (Lengyelország, Szlovénia) rangsorolták az első két helyen, majd ezután következett a többi továbbjutó.

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2022-es női röplabda-világbajnokság

F2022